Мустафа Мусса (род. 2 февраля 1962) — алжирский боксёр, бронзовый призёр Олимпийских игр 1984 года.

Наряду с другим боксёром Мохамедом Зауи принёс для своей страны первые олимпийские медали в её истории.

Во время олимпийского турнира в Лос-Анджелесе одержал победы над малавийцем Дрейком Тадзи и англичанином Тони Уилсоном, уступив в полуфинале югославу Антону Йосиповичу, ставшему затем олимпийским чемпионом. Третью ступень пьедестала разделил с будущим чемпионом мира среди профессионалом в тяжёлом весе Эвандером Холифилдом.

Позднее предпринял неудачную попытку закрепиться на профессиональном ринге, проиграв все 4 проведённых боя. При этом, проведя первые два боя в 1988 году, следующий раз он вышел на ринг в 1992 году, а свой четвёртый поединок провёл в 2004 году.

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Боксёры Алжира
Родившиеся в 1962 году
Родившиеся 2 февраля
Боксёры на летних Олимпийских играх 1984 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1984 года
Чемпионы Средиземноморских игр по боксу